Фило () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фило, Дэвид (род. 1966) — американский бизнесмен и сооснователь Yahoo! с Джерри Янгом.
 Фило, Уильям (1882—1916) — британский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1908.

См. также 
 Филло